Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2009 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del BMW Open  2009 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (primo turno)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Lamine Ouahab (ultimo turno)
 Somdev Devvarman (secondo turno)

 Stéphane Bohli (ultimo turno)
 Amer Delić (ultimo turno)
 Alexander Peya (Qualificato)
 Marco Crugnola (ultimo turno)

Qualificati 

 Thiemo De Bakker
 Dieter Kindlmann

 Alexander Peya
 Sascha Kloer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2009
ATP World Tour 2009